Julien Boutter и Кристоф Рохус су бранили титулу, али нису учествовали те године.

Бајрон Блек и Вејн Блек су победили у финалу Барија Кауанана и Мозеа Навару са 6:4, 6:3.

Носиоци 

 Бајрон Блек /  'Вејн Блек (победници)
 Махеш Бупати /  Леандер Паес (полуфинале)

<li>  Ејал Ран /  Хаиро Веласко мл. (четвртфинале)
<li>  Пол Роснер /  Џејсон Вир-Смит (четвртфинале)

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 2001.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2001.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови